Amb el nom Orde de l'Espasa es designen diferents ordes militars i de cavalleria:

 Orde de Sant Jaume, orde militar fundat al Regne de Lleó al , després i actualment orde de cavalleria
 Orde de Sant Jaume per a la Fe i la Pau, orde militar fundat a Gascunya al 
 Germans Livonians de l'Espasa, orde militar fundat a Livònia el 1202
 Reial Orde de l'Espasa, orde de cavalleria fundant a Suècia en 1722